Rabaudauropus är ett släkte av mångfotingar. Rabaudauropus ingår i familjen fåfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fåfotingar
Rabaudauropus